Ermita de Sant Joan de Blanes, ermita dalt del turó homònim al costat del castell de Sant Joan
 Ermita de Sant Joan (Dénia)
 Ermita de Sant Joan (Montserrat), ermita dalt de la muntanya de Montserrat
 Ermita de Sant Joan (Vilanova i la Geltrú)
 Sant Joan de Lledó, ermita prop del centre rural de Sant Martí Sarroca, Alt Penedès 
 Sant Joan de Montanyana, ermita romànica del segle XII - XIII, al municipi de Pont de Montanyana (Franja de Ponent)
 Sant Joan de la Muntanya, ermita del municipi de Montblanc al massís de les Muntanyes de Prades 
 Sant Joan nou de Colinos ermita del poble de Beraní (Rialb, Pallars Sobirà)
 Ermita de Sant Joan o Sant Joan de l'Erm Nou, santuari nou de Sant Joan de l'Erm, en el municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Ermita de Sant Joan o Sant Joan de l'Erm Vell, antic santuari al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Sant Joan de la Riberola, ermita de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)